Кем (, ) — назва річок англійського або карельського походження:

 Кем — річка в Глостерширі, Англія
 Кем — річка в Кембриджширі, Англія
 Кем — річка в Сомерсеті, Англія
 Кем — річка в Республіці Карелія, Російська Федерація